Каравуково () — село в Сербии в составе к общины Оджаци, Западно-Бачского округа, автономного края Воеводина.

Находится на западе Воеводины примерно в 10 км к западу от административного центра г. Оджаци.
Здесь начинается автомагистраль М-3 Богоево-Каравуково. Расположено вдоль левого берега реки Мостонга.
К западу от села проходит одно из ответвлений Канала Дунай — Тиса — Дунай.

Население 
Население на 2011 год составляло 4233 человека

Более 98 % населения — сербы.

История 
Название Каравуково впервые встречается в документах в 1543 году, хотя окрестности заселены с античных времён. Дословно с сербского языка означает «место черного волка». Нынешнее село перенесено на новое место после сильного наводнения Дуная в 1770 году, которое разрушило два предыдущих поселения Старо и Ново Каравуково.

Средняя температура января колеблется от 1-2 ° С. , июня — 22−23 °.

Персоны  
 Боровски, Саму (1860—1912) — венгерский историк.
 Самарджич, Радослав (род.1970) — сербский футболист.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Каравуково

Населённые пункты Воеводины